Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2017. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale.

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>
<li>
<li>
<li>

Tabellone

Primo turno

Argentina vs. Italia

Germania vs. Belgio

Australia vs. Repubblica Ceca

Stati Uniti vs. Svizzera

Giappone vs. Francia

Canada vs. Gran Bretagna

Serbia vs. Russia

Croazia vs. Spagna

Quarti di finale

Belgio vs. Italia

Australia vs. Stati Uniti

Francia vs. Gran Bretagna

Serbia vs. Spagna

Semifinali

Belgio vs. Australia

Francia vs. Serbia

Finale

Francia vs. Belgio

Voci correlate 
 Coppa Davis 2017
 Coppa Davis 2017 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale